Südfranken bezeichnet im Gegensatz zu Nordfranken:

eine nichtadministrative geographische Region, die den südlichen Teil des zum eigentlichen Ostfranken gehörenden bayerischen Regierungsbezirks Mittelfranken bildet (siehe Landkreis Roth bzw. Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, die zusammen auch den BRK-Kreisverband Südfranken – bestehend aus den ehemaligen Kreisverbänden Roth-Schwabach und Weißenburg-Gunzenhausen – bilden)
ganz Mittelfranken im Gegensatz zu den bayerischen Regierungsbezirken Oberfranken und Unterfranken
die ebenfalls eigentlich zu Ostfranken, nicht zu Westfranken (Rheinfranken), gehörende baden-württembergische Region Heilbronn-Franken, auch Südrheinfranken genannt
die Sprecher eines Dialekts des Oberdeutschen bzw. des Hochfränkischen, in der Gegend zwischen Neckar und Main in Baden-Württemberg, siehe Südfränkisch
Südfranzosen, jene Gruppe französischer Kreuzritter, die aus dem (einst autonomen) südlichen Teil des Königreichs (Toulouse) kamen, zum Beispiel Raimund IV. von Toulouse. (Aus der Sicht ihrer muslimischen Gegner waren alle französischen und deutschen Kreuzritter einfach nur „Franken“)